Pereliski Wielkie  (ukr. Великі Переліски) – wieś na Ukrainie w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego.

Linki zewnętrzne 
 
 Великі Переліски, Львівська область, Бродівський район

Rejon brodzki
Wsie w obwodzie lwowskim